Enrico Orfei (1800-1871), cardinal italien ;
 Moira Orfei (1931-2015), actrice et artiste de cirque italienne ;
  (1934-2014), acteur et artiste de cirque italien ;
 Liana Orfei (1937-), actrice, artiste de cirque et chanteuse italienne ;
  (1967-), artiste de cirque et chanteuse italienne ;
  (1976-), joueur de football italien.

Patronyme italien